Рут Бэском (, полное имя Ruth Henshaw Miles Bascom; 1772—1848) — американская .

Автор более 1400 портретов, написанных пастелью и карандашом, вырезанных из бумаги и фольги.

Биография 
Родилась 15 декабря 1772 года в городе Лестер, штат Массачусетс, в семье полковника Уильяма Хеншоу (William Henshaw, 1735—1820) и его второй жены Фиби Суон Хеншоу (Phebe Swan Henshaw, 1753—1808), став первой из их десяти детей. Её отец был ветераном войны с французами и индейцами, а во время Американской революции, он был ключевой фигурой минитменов округа Вустер. Затем принимал участие в работе Генерального совета Массачусетса. Был знаком с Джорджем Вашингтоном.

Рут росла в Лестере, в районе, известном как «Зеленая долина». О её детстве сведений сохранилось мало, известно, что она посещала местные «летние семестровые» школы для девочек, которые обычно проводились с апреля по октябрь. Она посещала , которая открылась в 1784 году. Свою жизнь она записывала в дневнике (с 1789 по 1846 год), который хранится в Американском антикварном обществе в Вустере, штат Массачусетс.

С 1791 по 1801 год Рут Хеншоу работала учительницей летней школы в районе Лестера. В 1814 году она была назначена смотрителем центральной школы города .

Семейная жизнь 
В 1804 году Рут вышла замуж за доктора Асу Майлза (Dr. Asa Miles), вдовца. Он работал врачом в городе , штат Массачусетс, у которого уже был сын Клаф Майлз (Clough Rice Miles, 1796—1879). Аса Майлз долго болел и умер в 1805 году, после чего Рут вернулась в дом своих родителей и открыла в Лестере магазин шляп.

26 февраля 1806 года вышла во второй раз замуж за служителя Конгрегациональной церкви в Филлипстоне преподобного Иезекиля Бэскома (Rev. Ezekiel Lysander Bascom), который до этого был дважды женат. Его вторая жена умерла в июле 1805 года. Рут, не имевшая детей во время брака, стала внимательной и заботливой мачехой для дочери Бэскома от предыдущего брака — Присциллы (Priscilla Elvira Bascom Philbrick). Как жена священника, Рут Бэском была занята общением с прихожанами, записью церковных мероприятий и посещением больных; также участвовала в  и в работе библиотеки. В 1816 году она начала регистрировать  города.

Преподобный Бэском в 1820 году был уволен за свою либеральную теологию из конгрегациональной церкви после 21 года служения в ней. Супруги переехали в этом же году в город , штат Массачусетс, где Иезекиль служил в церкви в течение 14 лет, начиная с января 1821 года. С 1827 года преподобный Бэском представлял Эшби в Генеральном совете МассачусетсаОбщем суде Массачусетса в течение трех лет, что заставило его покинуть дом, пока он находился в Бостоне. В 1830-х годах Рут и Иезекиль жили в , штат Массачусетс. В начале 1830-х годов здоровье преподобного Бэскома начало ухудшаться, и он переехал в город Саванну, штат Джорджия, где остался со своей дочерью Присциллой и работал проповедником. Рут Бэском часто навещала их.

В 1837 году Иезекииль Бэском представлял унитарианский универсализм в Кеннебанке, штат Мэн. Затем вместе с женой они переехали в , штат Нью-Гэмпшир. Преподобный Бэском умер 2 апреля 1841 года. Рут Бэском после смерти мужа путешествовала по Массачусетсу и Мэну и жила в пансионе в Эшби.

Умерла 16 февраля 1848 года в городе Эшби. Была похоронена на городском кладбище Ashby First Parish Burial Ground.

Творчество 
Рут Бэском создавала портреты друзей и родственников, когда жила в Эшби со своим мужем преподобным Бэскомом. Преимущественно это были профили бюста в натуральную величину, написанные пастелью на бумаге. Продолжала делать портреты и после смерти мужа. В своем дневнике она сослалась на более чем 1400 портретов, из которых ныне существуют около двухсот. Художнице нравились дети, и около трети её работ было посвящено им.

Рут Бэском и  были двумя из немногих американских женщин, которые работали профессиональными странствующими портретистами в конце XXVII и начале XIX веков.

, автор книги «American Women Artists: From Early Indian Times to the Present», писала, что Бэском обладала «спокойной силой характера в сочетании с тонким чувством формы, цвета и текстуры» («calm strength of characterization combined with a sensitive feeling for shape, color and texture»).

В настоящее время произведения Рут Бэском можно увидеть во многих местах США, включая Американский музей народного искусства, Бостонский музей изящных искусств, Художественный музей Филадельфии, Вустерский музей искусств, организацию Дочери американской революции, ,  и других.

Примечания

Ссылки 
 Ruth Henshaw Bascom
 Ruth Henshaw Miles Bascom (1772—1848)
 Bascom, Ruth Henshaw, Papers, 1789—1848